Wlkow bezeichnet als deutscher Name

 Vlkov (Stvolová)
 Vlkov nad Lesy
 Vlkov u Jaroměře

Siehe auch:
 Vlkov